Regius est un manuscrit franc-maçon du Moyen Âge.
Professeur Regius est un titre universitaire britannique.
Regius est le nom latinisé de Henri De Roy ou Henricus Regius, ami de Descartes, qui interpréta sa philosophie sous un jour matérialiste.